Österreicher steht für:

 Österreicher, ein Ethnonym, siehe österreichische Identität
 Österreicher, jemand, der die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt
 Deutschösterreicher oder Altösterreicher, siehe Altösterreich #Verwendung des Begriffs „Altösterreicher“
 Österreicher, Bewohner des Habsburgerreichs, siehe Habsburgermonarchie
 Österreicher, Angehöriger der kaiserlichen Armee des Heiligen Römischen Reichs, siehe Kaiserliche Armee (HRR)

Österreicher ist der Familienname folgender Personen:
 Armand von Dumreicher (1845–1908), österreichischer Ministerialbeamter und Bildungsreformer
 Georg Österreicher (1563–1621), fränkischer Lehrer, Kantor und evangelischer Kirchenlieddichter
 Ursula Österreicher, Tochter von Konrad Schevius und Frau von Georg Österreicher
 Heinrich Österreicher († 1505), deutscher Prämonstratenser und Übersetzer
 Helmut Österreicher (* 1956), österreichischer Koch und Gastronom
 Jakob von Österreicher (1831–1893), österreichischer Admiral
 Johann von Dumreicher (1815–1880), österreichischer Chirurg

 Mavie Österreicher (* 2002), österreichische Tennisspielerin
 Rudolf Österreicher (1881–1966), österreichischer Schriftsteller
 Theodor Österreicher (1949–2018), österreichischer Jurist

Siehe auch:
 Esterreicher
 Oesterreicher
 Östreicher
 Österreich (Begriffsklärung)
 Österreichisch